

Zoologie 
 Areia  est un genre de trilobite.

Toponymie 
Areia, mot portugais équivalent du mot français « sable »

Areia, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Areia de Baraúnas, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Areias, municipalité située dans l'État de São Paulo
 Brejo de Areia, municipalité située dans l'État du Maranhão
 Cacimba de Areia, municipalité située dans l'État de la Paraíba
 Chapada de Areia, municipalité située dans l'État du Tocantins
 Terra de Areia, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul
 Areial, municipalité située dans l'État de la Paraíba

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme